William Hallam est un nom pouvant désigner:

 (1712-1758), acteur et directeur de théâtre anglais 
 (1856-1902), syndicaliste britannique
 (1878-1956), évêque anglican canadien

Voir aussi

Hallam, William